Видин:

 Видин — город в Болгарии, у реки Дунай.
 Видин — община в Болгарии. Входит в состав Видинской области.